

Терзійсько () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Сунгурларе.
 Терзійсько () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Троян.